Alburquerque – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Alburquerque – comune della Spagna nella Provincia di Badajoz

Pagine correlate 
 Albuquerque (disambigua)